Весь город говорит: название в русском переводе ряда кинофильмов.
 Весь город говорит (фильм, 1935) () — кинофильм Джона Форда.
 Весь город говорит (фильм, 1942) () — кинофильм Джорджа Стивенса.